Hümmelchen steht für:
 Hümmelchen, leise klingende Sackpfeife, die in der Renaissance gespielt wurde
 Hümmelchen, regionale Bezeichnung eines kleinen Küchenmessers (Allzweckmesser), siehe Küchenmesser

Personen:
 Gerhard Hümmelchen (1927–2014), deutscher Historiker